Guy Fawkes kan syfta på:

 Guy Fawkes (1570–1606), en katolsk konspiratör
 Guy Fawkes eller krutsammansvärjningen, en historisk roman författad av William Harrison Ainsworth
 Guy Fawkes (film), en stumfilm från 1923
 Isla Guy Fawkes, en ö i Ecuador
 Guy Fawkes River, ett vattendrag i New South Wales, Australien
 Guy Fawkes National Park, en park i New South Wales, Australien
 Guy Fawkes Night, firas till minne av Krutkonspirationen